Бабу (; )

  — в Южной Азии уважительное обращение «князь» («господин»), в Индии также как почтительно обращение к мелким чиновникам.
 Бабу, Ипполит (1823—1878) — французский писатель и публицист.

Топонимы 
 Бабу (река) — река в Крыму, левая составляющая Путамицы.
 Бабу (Хэчжоу) — район городского подчинения городского округа Хэчжоу Гуанси-Чжуанского автономного района (Китай).

См. также 
 Бабувизм

Примечания